Casey Andringa – sciatore freestyle statunitense
 Marius van Andringa – cestista finlandese con cittadinanza francese
 Robbert Andringa – pallavolista neerlandese
 Tjeerd Andringa – pittore neerlandese